Radźniś (imię) – imię indyjskie (ang. Rajneesh)
 Radźniś (tytuł) – tytuł hinduistycznych guru